Kuhbach ist ein geographischer Name:

Orte im Ortenaukreis im Schwarzwald, Baden-Württemberg:
 Kuhbach (Lahr), Ortsteil der Stadt Lahr
 Kuhbach (Oppenau), Zinken in der Stadt Oppenau

Gewässer:
 Kuhbach (Ärgera), rechter Zufluss der Ärgera oder Gérine in der Gemeinde Plasselb, Bezirk Sense, Kanton Freiburg
 Kuhbach (Berwanger Bach), linker Zufluss des zuvor noch Alte Bach genannten Berwanger Bachs nach Berwangen (Kirchardt), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kuhbach (Bühlot) – siehe unten unter → Kuhbach (Sandbach)
 Kuhbach (Elbbach), rechter Zufluss des Elbbachs bei Kaden, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Kuhbach (Elsebach), rechter Zufluss des Elsebachs zwischen Villigst und Ergste (Schwerte), Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Kuhbach (Enz), rechter Zufluss der Enz (Enzbach) bei Hahnenpfuhl (Kickeshausen), Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Kuhbach (Erft) – ein Abschnitt und ein Zufluss der Erft in der Gemeinde Nettersheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Kuhbach, Hauptstrang-Oberlauf bis zur Erftquelle in Holzmühlheim
 Kuhbach (Erft), rechter Zufluss gegenüber Frohngau
 Kuhbach (Gaalbach), linker Zufluss vom Pletzen aus dem Rührmilchgraben des Gaalbachs (zum Ingeringbach, zur Mur) bei der Glasnerhütte, Gemeinde Gaal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Kuhbach (Feilebach), rechter Zufluss des Feilebachs in Bösenbrunn, Vogtlandkreis, Sachsen
 Kuhbach (Großhartmannsdorf), Zufluss des Unteren Großhartmannsdorfer Teiches bei Großhartmannsdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Kuhbach (Hahngraben), linker Zufluss des Hahngrabens, etwas zuvor noch auf dem Gemeindegebiet von Sulzheim Ellenfurtgraben genannt, (zum Seehausbach, zur Volkach) bei Herlheim, Gemeinde Kolitzheim, beide Orte im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Kuhbach (Hellenbach), rechter Zufluss des Hellenbachs in Westum (Sinzig), Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Kuhbach (Kuhbach), linker Zufluss vor Westum
 Kuhbach (Itter), linker Zufluss der Itter nach Obernburg (Vöhl), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Kuhbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig (Rhein) in Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Kuhbach (Kleine Aue), rechter Zufluss der Kleinen Aue nahe Rathlosen (Sulingen), Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Kuhbach (Kronach), linker Zufluss der Kronach bei Kottersreuth, Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kuhbach (Kupfer), rechter Zufluss der Kupfer nahe dem Weckhof im Stadtteil Gaisbach von Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kuhbach (Lauter), linker Zufluss der Wieslauter (Lauter-Oberlauf) gegenüber Reichenbach (Gemeinde Dahn), Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Kuhbach (Lobach), rechter Zufluss der Lobach nach Lobach, Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kuhbach (Nagold), rechter Zufluss der Nagold nahe Besenfeld (Seewald), Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Kuhbach (Oste), linker Zufluss der Oste nach Kuhmühlen (Groß Meckelsen), Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Kuhbach (Otterbach), linker Zufluss des Otterbachs (zur Murr) kurz vor der Mettelberger Sägmühle, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kuhbach (Sandbach), linker Zufluss der des hier noch Bühlot genannten Sandbachs nach Kappelwindeck, Stadt Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Kuhbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Altmühl) vor der Petermühle, Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Kuhbach (Seseke), rechter Zufluss der Seseke nach Oberaden (Bergkamen), Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Kuhbach, rechter Zufluss eines namenlosen? Zuflusses zum Strümpfelbach (zur Wieslauf) bei Schöllhütte (Althütte), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kuhbach (Weil), rechter Zufluss der Weil nach Freienfels, Gemeinde Weinbach, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Kuhbach (Wern) oder Kühbach (?), rechter Zufluss der Wern bei Gössenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Kuhbach (Wieslauter) – siehe oben unter → Kuhbach (Lauter)

Siehe auch:
 Kubach
 Cubach
 Kühbach (Begriffsklärung)
 Kuhgraben
 Kuhbachgraben, rechter Zufluss des Ettenbachs (zur Elz) bei Münchweier, Stadt Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kuhbächle, linker Zufluss der Rench beim Zinken Steinenbach der Stadt Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg